Ко́рчак Зюлко́вски, , в некоторых русскоязычных публикациях фамилия неверно передаётся как Циолковский, что соответствует иной польской фамилии (Ciołkowski), (6 сентября 1908, Бостон — 20 октября 1982, Мемориал Бешеного Коня, Южная Дакота) — американский скульптор польского происхождения. Известен как создатель крупнейшего в мире мемориала, посвящённого покойному индейскому вождю Неистовому Коню и высеченного из цельной скалы. Зюлковски умер, не успев довести до конца свой замысел.

Литература 

 Aleksandra Ziółkowska, Nie tylko Ameryka (Not Only America), Warsaw, 1992.
 Aleksandra Ziolkowska-Boehm, The Roots Are Polish, Toronto, 2004.
 Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Otwarta rana Ameryki, Wyd. Debit, Bielsko Biala 2007.
 Aleksandra Ziolkowska-Boehm, Open Wounds A Native American Heritage, Pierpont, South Dakota, 2009, ISBN 978-0-9821427-5-2.
  Korczak — Storyteller in Stone
 Progress- News from Crazy Horse Memorial Foundation, South Dakota.
 Olgierd Budrewicz, Orzel na gwiazdzistym sztandarze, Warszawa 1979, pgs. 14-28.
 Crazy Horse rides once more as world’s biggest work of art, THE TORONTO STAR, July 11, 1981.
 New 13 Cent Issue Pays Tribute to Crazy Horse, THE NEW YORK TIMES, January 10, 1982.
 Carving a Dream In the Black Hills, NEWSWEEK, May 31, 1982.
 200,000 Tons Blasted Off Crazy Horse Mt. Carving, GWIAZDA POLARNA, December 10, 1983.
 Spotkanie, Mieszanka Firmowa, PRZEKRÓJ (Krakow), March 23, 1986.
 Lidia Muszyńska, Historia wykuta w kamieniu, RELAKS, February 13, 1988.
 Robb DeWall, Crazy Horse, Korczak Ziolkowski, Sculptor- Carving a Dream, Crazy Horse edition, July 3, 1990.
 A rough, wild, wonderful land, CHICAGO TRIBUNE, June 17, 1990.
 Ziolkowski honored at Polish convention. THE RAPID CITY JOURNAL, July 15, 1990.
 Crazy Horse. Dignity carved on a mountain, USA TODAY, July 19, 1990.
 Crazy Horse’s journey back to Black Hills is inspiring, STAR TRIBUNE, August 28, 1990.
 Assignment. Crazy Horse, Dreams of chief, sculptor stay alive in Black Hills, CHICAGO TRIBUNE, November 21,1990.
 Neuharth visits Crazy Horse toasts efforts, CUSTER COUNTY CHRONICLE, August 29, 1990.
 Korczak would have been pleased. 5 Polish dignitaries climb to summit of Crazy Horse, THE RAPID CITY JOURNAL, October 30,1990.
 Crazy Horse eyes, THE RAPID CITY JOURNAL, December 6, 1990.
 Aleksandra Ziółkowska, Rzeźbiarz gór, AMERYKA, Fall 1990, pgs. 81-25.
 Aleksandra Ziółkowska, Rzeźbiarz gór, NOWY DZIENNIK (New York), June 1-2, 1991.
 Monumental Hoopla, TIME, July15, 1991.
 Heads above the West, THE PHILADELPHIA INQUIRER, July 28, 1991.
 Spirit Nation, TRAVEL, Decatur, Illinois, October 8, 1991.
 Aleksandra Ziółkowska, Nie tylko Ameryka, Warszawa 1992, pgs. 97-102.
 Mother Nature Speeds Progress On Emerging Face Of Crazy Horse, POLISH DIGEST, Stevens Point, VI, June 1992.
 Pomnik Crazy Horse", NOWY DZIENNIK (New York), June 25, 1992.
 Face it: There is more to the Black Hills, DALLAS MORNING NEWS, September 1, 1993.
 The Big Picture, Nose Job, LIFE, December 1993.
 Ryszarda Pelc, Nie zapominaj o swoich marzeniach, PRZEGLAD POLSKI (New York), June 10, 1993, pg. 6
 Zbigniew Judycki, Kronika polonijna, GłOS KATOLICKI (Paris), 36/1994, pg. 11.
 John Dewline, Little Big Horn Battle, DEADWOOD MAGAZINE, May/June 1995.
 Kwartalnik Biograficzny Polonii (Paris), Nr 6, 1995.
 Polish writer-journalist tours Hills as part of month-long visit to U.S., THE RAPID CITY JOURNAL, October 24, 1995.
 Wieslaw Seidler, Niezłomny Indianin, szalony Polak, NOWY DZIENNIK, (New York), October 17, 1996.
 Jessica Seigel, A Head Above the Others, CHICAGO TRIBUNE MAGAZINE, October 5, 1997, pgs.12-14.
 Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Korczak Ziolkowski, A Storyteller in Stone, NEW HORIZON (New York), October 1998, pg. 5.
 Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Nadciągają Indianie, POLITYKA (Warsaw), Na własne oczy, July 22, 2000, pgs. 91-97.
 Crazy Horse sculptor’s wife Ruth Ziolkowski in charge at 80, THE LAKOTA COUNTRY TIMES, Martin, SD, July 4, 2006. pg. A6.

Выпускники Кембриджской латинской школы (Массачусетс)
Родившиеся в 1908 году
Умершие в 1982 году
Скульпторы США
Персоналии по алфавиту
Скульпторы XX века
Скульпторы по алфавиту